Seznam železniških predorov v Sloveniji navaja imena in dolžine vseh 94 železniških predorov in galerij v Sloveniji. Podatki so razvrščeni po posameznih progah.

Proga 10: Dobova–Ljubljana

Proga 20: Ljubljana–Jesenice

Proga 21: Ljubljana–Kamnik

Proga 30: Zidani Most–Šentilj

Proga 31: Celje–Velenje

Proga 33: Stranje–Imeno

Proga 34: Maribor–Holmec

Proga 41: Ormož–Hodoš

Proga 50: Ljubljana–Sežana

Proga 60: Divača–Koper

Proga 64: Pivka–Ilirska Bistrica

Proga 70: Jesenice–Sežana

Proga 72: Prvačina–Ajdovščina

Proga 73: Kreplje–Repentabor

Proga 80: Ljubljana–Metlika

Proga 81: Sevnica–Trebnje

Viri in literatura 
 Resnik, Jože; Stepic, Štefan (marec 1996): Železniški predori v Sloveniji. Tiri in čas.